Куль-Оба — исчезнувшее село в Крыму
 Куль-Оба — село в Крыму, ныне официально именуемое Невское
 Куль-Оба — царский скифский курган неподалёку